L'edizione 1969-70 della Nationalliga (A) vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Günther Kaltenbrunner dell'Rapid Vienna con 31 reti.

Classifica finale

Verdetti
Austria Vienna Campione d'Austria 1969-70.
Wiener Sportklub e Sturm Graz ammesse alla Coppa delle Fiere 1970-1971.
SC Eisenstadt, Austria Klagenfurt e FC Dornbirn retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1969
Calcio nel 1970
Fußball-Bundesliga (Austria)